Lemme bezeichnet:

 Lemme (Fluss), Fluss in Italien, Region Piemont
 Lemme (Saine), Fluss in Frankreich, Département Jura, Nebenfluss der Saine

Lemme ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Lemme (1955–2021), deutscher Diskuswerfer
 Betta Lemme (* 1993), kanadisch-amerikanische Sängerin, Komponistin und Produzentin
 Frank Lemme (* 1962), deutscher Handballschiedsrichter
 Friedrich Carl Wilhelm Lemme (1746–1815), deutscher Klavierbauer und Organist
 Hans-Georg Lemme (1953–1974), Todesopfer an der innerdeutschen Grenze
 Hermann Lemme (1903–1989), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Johann Josua Lemme (1756–1824), deutscher Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Johann Ludwig Lemmé (1762–1829), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Kathrin Lemme (* 1968), deutsche Filmproduzentin
 Ludwig Lemme (1847–1927), deutscher evangelischer Theologe
 Maria Lemmé (1880–1943), Malerin und Opfer des Holocaust
 Steffen-Claudio Lemme (* 1965), deutscher Politiker (SPD) und Gewerkschafter
 Steve Lemme (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Mitglied der Comedy-Gruppe Broken Lizard
 Udo Lemme (* 1941), deutscher Oberst der Staatssicherheit

Siehe auch:
 Lemm